Анто́ніу Ноґе́йра () — ім'я та прізвище, поширені у португаломовних країнах.

 Антоніу Родріґу Ноґейра — бразильський спортсмен, боєць змішаного стилю, борець дзюдо та бразильського дзюдзюцу. Чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв за версіями Pride та UFC.
 Антоніу Рожеріу Ноґейра — бразильський спортсмен, боєць змішаного стилю, боксер та борець бразильського дзюдзюцу. Чемпіон Південної Америки з боксу, двічі чемпіон Бразилії з боксу. Бронзовий призер Панамериканських ігор.
 Фернанду Антоніу Ноґейра Пессоа — португальський поет, прозаїк, драматург, мислитель-есеїст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок
португальські прізвища